

Miejscowości i ich części  w Polsce

Inne 
 Kamieniec – gmina w województwie wielkopolskim, powiat grodziski
 Kamieniec – gromada w powiecie gliwickim
 Kamieniec – gromada w powiecie kościańskim
 Kamieniec – gromada w powiecie radziejowskim

 Kamieniec – zlikwidowany przystanek osobowy w Kamieńcu, w województwie śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Kamieniec – wzniesienie na Równinie Gryfickiej
 Kamieniec – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim (koło Głobikowej, 454 m n.p.m.)
 Kamieniec – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim (koło Nawsia, 442 m n.p.m.)
 Kamieniec – grodzisko kultury łużyckiej, położone u nasady zakola dolnej Wisły
 Kamieniec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szerszuny

Pozostałe lokalizacje 
 Kamieniec – miasto powiatowe w obwodzie brzeskim na Białorusi
 Kamieniec – polska nazwa łużyckiego miasta w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w pow. Budziszyn

Zobacz też 

 Gmina Kamieniec
 Kamieniec Podolski
 Kamieniec Ząbkowicki
 Kamieniec Wrocławski
 Kamieniec (inflancki) – miejscowość na Łotwie